Een verkeersweg:
 N683 (België)
 N683 (Frankrijk)
 N683 (Nederland), zie Provinciale weg 683

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing